Di seguito una lista di asteroidi dal numero 393001 al 394000 con data di scoperta e scopritore.

393001-393100 

|-
|393001 - ||  ||  || CSS
|-
|393002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393017 - ||  ||  || CSS
|-
|393018 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|393019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393024 - ||  ||  || CSS
|-
|393025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393026 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|393027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393029 - ||  ||  || CSS
|-
|393030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393036 - ||  ||  || CSS
|-
|393037 - ||  ||  || CSS
|-
|393038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393040 - ||  ||  || CSS
|-
|393041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393051 - ||  ||  || WISE
|-
|393052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393061 - ||  ||  || CSS
|-
|393062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393063 - ||  ||  || CSS
|-
|393064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393065 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|393066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393091 - ||  ||  || WISE
|-
|393092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

393101-393200 

|-
|393101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393110 - ||  ||  || CSS
|-
|393111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393115 - ||  ||  || CSS
|-
|393116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393117 - ||  ||  || CSS
|-
|393118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393137 - ||  ||  || CSS
|-
|393138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393142 - ||  ||  || CSS
|-
|393143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393150 - ||  ||  || CINEOS
|-
|393151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393174 - ||  ||  || CSS
|-
|393175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393181 - ||  ||  || WISE
|-
|393182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393193 - ||  ||  || CSS
|-
|393194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

393201-393300 

|-
|393201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393210 - ||  ||  || CINEOS
|-
|393211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393230 - ||  ||  || CSS
|-
|393231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393232 - ||  ||  || WISE
|-
|393233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393236 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393240 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393248 - ||  ||  || CSS
|-
|393249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393253 - ||  ||  || CSS
|-
|393254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393268 - ||  ||  || WISE
|-
|393269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393273 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|393274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393276 - ||  ||  || CSS
|-
|393277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393282 - ||  ||  || CSS
|-
|393283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393284 - ||  ||  || CSS
|-
|393285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393286 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393294 - ||  ||  || CSS
|-
|393295 - ||  ||  || CSS
|-
|393296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393297 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|393298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

393301-393400 

|-
|393301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393309 - ||  ||  || CSS
|-
|393310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393311 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|393312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393313 - ||  ||  || WISE
|-
|393314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393315 - ||  ||  || WISE
|-
|393316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393318 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393337 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393338 - ||  ||  || WISE
|-
|393339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393346 - || 4329 P-L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|393347 - || 4725 P-L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|393348 - ||  ||  || Shoemaker, C. S.
|-
|393349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393350 - ||  ||  || Helin, E. F., Lawrence, K. J.
|-
|393351 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|393352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393358 - ||  ||  || ODAS
|-
|393359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393364 - ||  ||  || CSS
|-
|393365 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|393366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393369 - ||  ||  || CSS
|-
|393370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393388 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|393389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393395 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393397 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

393401-393500 

|-
|393401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393402 - ||  ||  || NEAT
|-
|393403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393411 - ||  ||  || NEAT
|-
|393412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393414 - ||  ||  || Kusnirak, P., Pravec, P.
|-
|393415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393417 - ||  ||  || NEAT
|-
|393418 - ||  ||  || NEAT
|-
|393419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393420 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|393421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393422 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393440 - ||  ||  || NEAT
|-
|393441 - ||  ||  || NEAT
|-
|393442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393445 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393446 - ||  ||  || NEAT
|-
|393447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393449 - ||  ||  || NEAT
|-
|393450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393451 - ||  ||  || NEAT
|-
|393452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393454 - ||  ||  || NEAT
|-
|393455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393468 - ||  ||  || NEAT
|-
|393469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393474 - ||  ||  || NEAT
|-
|393475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393477 - ||  ||  || NEAT
|-
|393478 - ||  ||  || NEAT
|-
|393479 - ||  ||  || NEAT
|-
|393480 - ||  ||  || NEAT
|-
|393481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393482 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|393483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393485 - ||  ||  || NEAT
|-
|393486 - ||  ||  || NEAT
|-
|393487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393489 - ||  ||  || NEAT
|-
|393490 - ||  ||  || NEAT
|-
|393491 - ||  ||  || NEAT
|-
|393492 - ||  ||  || NEAT
|-
|393493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393494 - ||  ||  || Needville
|-
|393495 - ||  ||  || NEAT
|-
|393496 - ||  ||  || NEAT
|-
|393497 - ||  ||  || NEAT
|-
|393498 - ||  ||  || NEAT
|-
|393499 - ||  ||  || ODAS
|-
|393500 - ||  ||  || LONEOS
|}

393501-393600 

|-
|393501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393504 - ||  ||  || NEAT
|-
|393505 - ||  ||  || NEAT
|-
|393506 - ||  ||  || NEAT
|-
|393507 - ||  ||  || NEAT
|-
|393508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393509 - ||  ||  || NEAT
|-
|393510 - ||  ||  || NEAT
|-
|393511 - ||  ||  || Needville
|-
|393512 - ||  ||  || NEAT
|-
|393513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393515 - ||  ||  || NEAT
|-
|393516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393519 - ||  ||  || NEAT
|-
|393520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393522 - ||  ||  || CINEOS
|-
|393523 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393524 - ||  ||  || NEAT
|-
|393525 - ||  ||  || NEAT
|-
|393526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393528 - ||  ||  || NEAT
|-
|393529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393532 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|393533 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|393534 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|393535 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|393536 - ||  ||  || NEAT
|-
|393537 - ||  ||  || NEAT
|-
|393538 - ||  ||  || NEAT
|-
|393539 - ||  ||  || NEAT
|-
|393540 - ||  ||  || NEAT
|-
|393541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393542 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393546 - ||  ||  || NEAT
|-
|393547 - ||  ||  || NEAT
|-
|393548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393549 - ||  ||  || NEAT
|-
|393550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393551 - ||  ||  || NEAT
|-
|393552 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393553 - ||  ||  || NEAT
|-
|393554 - ||  ||  || NEAT
|-
|393555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393559 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|393560 - ||  ||  || NEAT
|-
|393561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393568 - ||  ||  || Ticha, J., Tichy, M.
|-
|393569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393576 - ||  ||  || NEAT
|-
|393577 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393580 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393582 - ||  ||  || NEAT
|-
|393583 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|393584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393587 - ||  ||  || NEAT
|-
|393588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393589 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|393590 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|393591 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|393592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393594 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393600 - ||  ||  || LONEOS
|}

393601-393700 

|-
|393601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393602 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393603 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393627 - ||  ||  || NEAT
|-
|393628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393630 - ||  ||  || CSS
|-
|393631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393640 - ||  ||  || NEAT
|-
|393641 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393646 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393650 - ||  ||  || NEAT
|-
|393651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393652 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|393653 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|393654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393655 - ||  ||  || NEAT
|-
|393656 - ||  ||  || NEAT
|-
|393657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393658 - ||  ||  || CSS
|-
|393659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393670 - ||  ||  || NEAT
|-
|393671 - ||  ||  || CSS
|-
|393672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393681 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|393682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393684 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393685 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|393686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393695 - ||  ||  || CSS
|-
|393696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

393701-393800 

|-
|393701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393702 - ||  ||  || NEAT
|-
|393703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393723 - ||  ||  || NEAT
|-
|393724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393732 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393739 - ||  ||  || CSS
|-
|393740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393741 - ||  ||  || CINEOS
|-
|393742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393745 - ||  ||  || CSS
|-
|393746 - ||  ||  || CSS
|-
|393747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393748 - ||  ||  || CSS
|-
|393749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393751 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393753 - ||  ||  || CSS
|-
|393754 - ||  ||  || New Milford
|-
|393755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393759 - ||  ||  || CSS
|-
|393760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393765 - ||  ||  || NEAT
|-
|393766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393778 - ||  ||  || CSS
|-
|393779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393799 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|393800 - ||  ||  || LONEOS
|}

393801-393900 

|-
|393801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393802 - ||  ||  || NEAT
|-
|393803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393805 - ||  ||  || NEAT
|-
|393806 - ||  ||  || NEAT
|-
|393807 - ||  ||  || NEAT
|-
|393808 - ||  ||  || NEAT
|-
|393809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393811 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|393812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393822 - ||  ||  || CSS
|-
|393823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393842 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393857 - ||  ||  || CINEOS
|-
|393858 - ||  ||  || CSS
|-
|393859 - ||  ||  || CSS
|-
|393860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393865 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393872 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393878 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|393879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393880 - ||  ||  || CSS
|-
|393881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393884 - ||  ||  || CSS
|-
|393885 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393886 - ||  ||  || CSS
|-
|393887 - ||  ||  || CSS
|-
|393888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393891 - ||  ||  || CSS
|-
|393892 - ||  ||  || CSS
|-
|393893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

393901-394000 

|-
|393901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393906 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|393907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393909 - ||  ||  || NEAT
|-
|393910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393912 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|393913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393916 - ||  ||  || CSS
|-
|393917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393920 - ||  ||  || NEAT
|-
|393921 - ||  ||  || CSS
|-
|393922 - ||  ||  || NEAT
|-
|393923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393924 - ||  ||  || CSS
|-
|393925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393945 - ||  ||  || LONEOS
|-
|393946 - ||  ||  || NEAT
|-
|393947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393953 - ||  ||  || NEAT
|-
|393954 - ||  ||  || CSS
|-
|393955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393980 - ||  ||  || CSS
|-
|393981 - ||  ||  || CSS
|-
|393982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|393989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|393996 - ||  ||  || CSS
|-
|393997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393998 - ||  ||  || CSS
|-
|393999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|394000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0394001